Кекур — упразднённая в ноябре 2001 года деревня в Свердловской области, входила в состав Верхотурского района.

Географическое положение 
Деревня Кекур муниципального образования Верхотурский городской округ Свердловской области расположена в 55 километрах (по автотрассе в 62 километрах) к востоку-юго-востоку от города Верхотурье, на правом берегу реки Тура.

История деревни 
Слово кекур означает небольшая отдельная скала.

В ноябре 2001 года деревня Кекур была упразднена.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты городского округа Верхотурский
Населённые пункты, упразднённые в 2001 году